Viviers (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Viviers (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Viviers (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy